Пачовський Борис (1931—2010) — український художник-графік.
 Пачовський Василь Миколайович — український поет, історіософ і мислитель.
 Пачовський Микола Ярославович (1894-1968) — стрілець УСС, хорунжий УГА, в часі Листопадового чину підійняв фану ЗУНР над Львівською ратушею.
 Пачовський Михайло Іванович — український письменник, педагог, фольклорист.
 Пачовський Роман (1911—1968) — український живописець.
 Пачовський Теоктист Іванович — український літературознавець.

Українські прізвища